Chowanski ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexei Andrejewitsch Chowanski (1814–1899), russischer Verleger
 Alexei Igorewitsch Chowanski (* 1987), russischer Florettfechter 
 Askold Georgijewitsch Chowanski (* 1947), russischer Mathematiker
 Gergely Chowanski (* 1981), deutscher Volleyballspieler
 Iwan Andrejewitsch Chowanski († 1682), russischer Bojar und Gouverneur verschiedener russischer Provinzen